Рамус — фамилия и топоним.

 Рамус, Грасильяну (1892—1953) — бразильский писатель, переводчик, журналист.
 Рамус, Дави (род. 1986) — бразильский грэпплер и боец ММА.
 Рамус, Жозеф Мариус (1805—1888) — французский скульптор
 Рамус, Ив (1928—2021) — католический прелат, епископ Пномпеня.
 Рамус Крижир, Мурилу Себастьян (род. 1943) — бразильский прелат.
 Рамус, Нереу (1888—1958) — бывший президент Бразилии.
 Пьер де ла Рамус (1515—1572) — французский философ, риторик, педагог.
 Рамус, Христиан (1806—1856) — датский математик.

 Рамус — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.

См. также 
 Рамос